No Need to Panic è il quarto album studio del gruppo britannico hardcore punk dei Charged GBH, pubblicato nel 1987.

Tracce

Formazione 
 Colin Abrahall - voce
 Jock Blyth - chitarra
 Ross Lomas - basso
 Kai Reder - batteria

Collegamenti esterni